Kaleida bezeichnet:

 Kaleida (Projekt), gescheitertes Softwareprojekt
 Kaleida (Band), britische Band
 Kaleida (Manitoba), kanadische Ortschaft